Бартанг — сельсовет (джамоат) в составе Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

Селения джамоата

Литература

Примечания 

Населённые пункты Рушанского района